Oksana Kalašnikova e Yaroslava Shvedova erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

Dominika Cibulková e Kirsten Flipkens hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Kiki Bertens e Demi Schuurs con il punteggio di 4–6, 6–4, [10–6].

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (quarti di finale)
  Kiki Bertens /  Demi Schuurs (finale)

  Xenia Knoll /  Coco Vandeweghe (semifinali)
  Nicole Melichar /  Anna Smith (quarti di finale)

Wildcard 

  Richèl Hogenkamp /  Arantxa Rus (quarti di finale)

  Kelly Versteeg /  Erika Vogelsang (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ricoh Open 2017